Мийя (Myia, Μυῖα) — женское имя.
 
 Мийя (VI век до н. э.) — дочь Пифагора и Феано, супруга атлета Милона Кротонского.
 Мийя — древнегреческая поэтесса из Спарты.